Одиннадцатый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой третий сезон подряд прошёл по неизменной схеме, лишь снова, вслед за увеличением количества команд в классе «А», увеличилось и число его участников.
Несмотря на 5 несостоявшихся матчей, впервые в истории Кубка все допущенные к соревнованиям команды сыграли хотя бы одну игру.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1968-69. Кубок СССР. Одиннадцатый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой